Poavosa kan verwijzen naar:

 een Paiwanische taal; zie Babuza
 een dialect daarvan; zie Poavosa (dialect)